Atkinson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Atkinson Township (Illinois)
 Atkinson Township (Minnesota)
 Atkinson Township (Nebraska)